Eidos Interactive Ltd. — британський видавець відеоігор. З головним офісом у Wimbledon Bridge House, Лондон, Вімблдон, має відділення в США, Канаді, Німеччині, Франції, Австралії та Японії. Відома як видавець ігор Tomb Raider, Hitman, Commandos, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, TimeSplitters і Fear Effect. 22 квітня 2009 офіційно стала частиною європейського відділення японського гіганта Square Enix, після чого сталася реорганізація компанії. Дочірні компанії Eidos Interactive Crystal Dynamics і IO Interactive також перейшли до Square Enix.

Розроблені відеоігри 
 25 To Life
 Age of Conan: Hyborian Adventures
 Backyard Wrestling: Don't Try This At Home
 Backyard Wrestling 2: There Goes the Neighborhood
 Batman: Arkham Asylum
 Battlestations: Midway
Beach Life
 Blood Omen: Legacy of Kain
 Legacy of Kain: Soul Reaver
 Legacy of Kain: Soul Reaver 2
 Legacy of Kain: Blood Omen 2
 Legacy of Kain: Defiance
 Championship Manager 5
 Championship Manager 2008
 Chili Con Carnage
 Chuck Rock
 Commandos: Behind Enemy Lines
 Commandos: Beyond the Call of Duty
 Commandos 2: Men of Courage
 Commandos 3: Destination Berlin
 Commandos: Strike Force
 Cutthroats: Terror on the High Seas
 Daikatana
 Deathtrap Dungeon
 Deus Ex(2000)
 Deus Ex: Invisible War(2003)
 Dominion: Storm over gift 3
 Fear Effect
 Fear Effect 2: Retro Helix
 Fighting Force
 Fighting Force 2
 Final Fantasy VII
 Final Fantasy VIII
 Gangsters: Organized Crime
 Gangsters 2: Vendetta
 Geon: Emotions
 Hitman: Codename 47
 Hitman 2: Silent Assassin
 Hitman: Contracts
 Hitman: Blood Money
 Hitman 5 (TBA)
 Imperial Glory
 Infernal
 JSF: Joint Strike Fighter
 Just Cause
 Just Cause 2
 Kane & Lynch: Dead Men
 Kane & Lynch 2: Dog Days
 Legaia 2: Duel Saga
 LEGO Star Wars: The Video Game
 Mad Maestro
 Mini Ninjas
 Mister Mosquito Ninja: Shadow of Darkness Official Formula 1 Racing Omikron: The Nomad Soul
 Orion Burger
 Pocket Pool
 Praetorians
 Project Eden
 Project Snowblind
 Revenant
 Shellshock
 Shellshock: Nam '67
 Spider The Video Game
 Startopia
 Thief
 Thief: The Dark Project
 Thief II: The Metal Age
 Thief: Deadly Shadows
 Timesplitters
 Timesplitters 2
 Tomb Raider(1996)
 Tomb Raider II
 Tomb Raider III
 Tomb Raider: The Last Revelation
 Tomb Raider: Chronicles
 Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness
 Lara Croft Tomb Raider: Legend
 Lara Croft Tomb Raider: Anniversary
 Lara Croft Tomb Raider: Underworld
 Touch the Dead
 Trade Empires
 The Unholy War
 Urban Chaos
 Urban Chaos: Riot Response
 Virtual Resort: Spring Break
 Warzone 2100

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 SCi Entertainment

Ігри Eidos Interactive
Розробники відеоігор Великої Британії
Асоціація розважального програмного забезпечення (ESA)
Компанії Кремнієвої долини
Засновані у Великій Британії 1990